Халезов — фамилия:
 Халезов, Александр Егорович (1903—1988) — российский и советский военный деятель, генерал-майор.
 Халезов, Борис Васильевич — лауреат Сталинской премии.
 Халезов, Дмитрий Васильевич (1904—1999) — советский учёный, специалист по аэродинамике.
 Халезов, Павел Александрович (1916—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Халезов, Фёдор Антонович (1787—1866) — полковник корпуса флотских штурманов.

См. также 
 Халезово
 Хализов